Serial killer – termine che indica un omicida plurimo compulsivo
 Serial killer – canzone di Franco Battiato, inclusa nell'album L'imboscata (1996)
 Serial killer – Film TV del 1985

Pagine correlate 
 Serial killer cinematografici